Пит Сампрас је освојио турнир. У финалу је победио Џима Куријера резултатом 7-6, 7-6, 3-6, 6-3.

Носиоци

Жреб

Легенда

Финала

Жреб

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту ATPworldtour.com

Вимблдон 1993.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1993.